Bob’s Beach ist eine deutsch-luxemburgische Zeichentrickserie aus dem Jahr 2003.

Handlung 
Bob ist der coolste Hund von New York City, doch eines Tages hat er einen Schiffbruch erlitten und befindet sich nun auf einer tropischen Insel fernab von der Zivilisation. Allerdings lernt er mehrere Inselbewohner kennen, wie die liebevolle Krokodilsdame Zaza, die introvertierte Schildkröte Nel, den verrückten Krebs Montego und das Tango tanzende Flamingo Pärchen Magada und Loubabi. Er kann sich jedoch schwer an das Leben auf der Insel gewöhnen und setzt alles daran um wieder nach New York zurückkehren zu können.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde 2003 von der Berlin Animation Film in deutsch-luxemburgischer Kooperation produziert. Dabei sind 52 Folgen entstanden.
Die deutsche Erstausstrahlung fand am 21. Juni 2014 auf Your Family Entertainment statt. Weitere Ausstrahlungen im deutschsprachigen Raum erfolgten ebenfalls auf dem Fernsehsender Fix & Foxi.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Deutschland)
Fernsehserie (Luxemburg)
Fernsehserie der 2000er Jahre